Osoby o tym nazwisku:
 Amelia Piccinini – włoska lekkoatletka, olimpijka
 Bonifácio Piccinini – rzymskokatolicki duchowny
 Eduardo Piccinini – brazylijski pływak
 Francesca Piccinini – włoska siatkarka